Starowieyski – nazwisko

Osoby o nazwisku Starowieyski:
 Aleksander Starowieyski -  poborca podatkowy księstwa oświęcimskiego i zatorskiego
 Franciszek Starowieyski (Starowiejski) (1930–2009) – polski grafik, malarz, rysownik i scenograf
 Marek Starowieyski (ur. 1937) – polski duchowny katolicki, prałat
 Stanisław Jan Starowieyski (1866–1926) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji, właściciel dóbr Bratkówka i Korabniki
 Stanisław Kostka Starowieyski (1895–1941) – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Stanisław Michał Starowieyski (1815– 1895) – ziemianin, członek Rady Państwa, poseł na Sejm Krajowy Galicji

Zobacz też 
 
 Starowiejski
 Starowieyska